Steven Ču, ameriški fizik in politik, * 28. februar 1948.

Chu je leta 1997 soprejel Nobelovo nagrado za fiziko in od leta 2009 je bil sekretar za energijo ZDA.

Sklici 

Rojeni leta 1948
Živeči ljudje

Ameriški fiziki
Ameriški univerzitetni učitelji
Predavatelji na Univerzi Kalifornije, Berkeley
Sekretarji za energijo ZDA
Ameriški akademiki
Nobelovi nagrajenci za fiziko
Člani Nacionalne akademije znanosti ZDA
Člani Ameriške akademije umetnosti in znanosti
Člani Ameriške filozofske družbe
Člani Academie Sinica
Člani Kitajske akademije znanosti
Člani Korejske akademije znanosti in inženirstva
Prejemniki Humboldtove nagrade‏
Kitajski Američani
Predavatelji na Univerzi Stanford